Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1974 in Nizza. Es waren insgesamt 75 Mannschaften beteiligt. Das Turnier wurde zunächst in acht Vorrundengruppen ausgetragen aus denen je zwei Mannschaften in die Finalgruppen A bis D und in der Regel der Letztplatzierte in die Gruppe E gelangten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. In den Tabellen ist zu jeder Mannschaft die Abschlussplatzierung genannt, daneben steht das erreichte Finalturnier. Die Mannschaftsbilanzen sind getrennt für Vor- und Endrunde aufgeführt, die Einzelbilanzen der Spieler hingegen in Summe beider Turnierphasen. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vorrangig.

Anmerkungen

Ausschluss der Mannschaft von Südafrika 
Auf dem parallel zur Olympiade ausgetragenen FIDE-Kongress wurden die Schachverbände von Südafrika und Rhodesien wegen politischer Vorbehalte aus dem Weltverband ausgeschlossen. Während die Mannschaft von Rhodesien das Turnier fortsetzte, zogen die Südafrikaner ihr Team zurück, als noch drei Runden im C-Finale zu absolvieren waren. Die bis dahin bestrittenen Spiele der Finalrunde mit Beteiligung Südafrikas wurden annulliert.
In den folgenden Tabellen ist wie folgt verfahren:
 Bei der Mannschaft von Südafrika sind die im Finale regulär absolvierten Spiele in der Einzelbilanz der Spieler berücksichtigt.
 In der Mannschaftsbilanz sind die Ergebnisse der Finalrunde genannt. Eine Platzierung wurde nicht ermittelt.
 Für die übrigen Teilnehmer des C-Finals ist das Spiel gegen Südafrika nicht berücksichtigt, da die Wettkämpfe annulliert wurden.
 Der Ausgang dieser Spiele ist jeweils in einer Textanmerkung erläutert.

Nichtantritt zu einzelnen Spielen 
In drei Fällen verweigerte eine Mannschaft den Wettkampf wegen politischer Vorbehalte. In diesen Fällen wurde anhand der Elo-Zahlen ein "zu erwartendes" Ergebnis ermittelt und gewertet. In den nachfolgenden Tabellen sind diese Ergebnisse bei den Mannschaftsbilanzen eingerechnet, bei den Einzelbilanzen der Spieler hingegen nicht. Betroffen davon sind die folgenden Spiele (erstgenannte Mannschaft trat nicht an):
 B-Finale: Tunesien – Israel, Wertung mit 1:3
 E-Finale: Irak – Rhodesien, Wertung mit 1,5:2,5
 E-Finale: Algerien – Rhodesien, Wertung mit 1:3

Ergebnisübernahme in die Endrunden 
Nachdem diese Praxis bei der vorhergehenden Olympiade in Skopje ausgesetzt wurde, übernahm man 1974 wieder Ergebnisse der Vorrunde, wenn sich die Wiederholung eines Mannschaftskampfes ergeben hätte. In den Gruppen A bis D konnte damit ein kompletter Spieltag eingespart werden. In der E-Gruppe betraf diese Regelung nur das Spiel zwischen Zypern und den Britischen Jungferninseln, da nur aus einer Vorrundengruppe zwei Mannschaften für das unterste Finalturnier verblieben. In konsequenter Regelanwendung wurde auch dieses Ergebnis aus der Vorrunde übernommen, obwohl damit kein Spieltag eingespart werden konnte. Somit hatten die beiden Mannschaften einen spielfreien Tag, während alle übrigen eine reguläre Runde absolvierten.

Mannschaft von Algerien 
Die Mannschaft aus Algerien reiste verspätet an und konnte nicht mehr an der Vorrunde teilnehmen. Sie wurde ins E-Finale eingegliedert.

Mannschaft von Nicaragua 
Nicaragua war zur ersten Runde mit zwei Spielern anwesend. Diese traten gegen Chile an und verloren ihre Partien. Danach wurde die Mannschaft aus dem Turnier genommen und das Spiel gegen Chile annulliert. Im Mannschaftsergebnis für Chile ist der Wettkampf nicht berücksichtigt, die Einzelergebnisse werden im Textkommentar erwähnt.

Wettkampf Kanada – Island 
Im Wettkampf des B-Finales zwischen Kanada und Island kam es zu einem kuriosen Irrtum. Die Spieler an Brett 3 und 4 hatten versehentlich mit falscher Farbverteilung gespielt. Während sich an Brett 4 ein Remis ergab und dies
somit keinen Einfluss auf das Mannschaftsergebnis hatte, wurde das Ergebnis an Brett 3 irrtümlich falsch aufgezeichnet. Der Kanadier Lawrence Day hatte seine Partie gegen den Isländer Ásmundsson gewonnen. Beim Eintrag in die
Ergebnisliste wurde jedoch ein Sieg von Ásmundsson registriert. Damit ergab sich ein Mannschaftsresultat von 2:2, obwohl Kanada nach den gespielten Partien mit 3:1 hätte gewinnen müssen. In der Mannschaftsbilanz ist bei
beiden Teams hier das offiziell gewertete Unentschieden eingerechnet. In den Einzelbilanzen ist die betreffende Partie mit ihrem tatsächlichen Ergebnis (Sieg für Day) berücksichtigt.

Mannschaften

1. Sowjetunion

2. Jugoslawien

3. USA

4. Bulgarien

5. Niederlande

6. Ungarn

7. Deutschland

8. Rumänien

9. Tschechoslowakei

10. England

11. Philippinen

12. Spanien

13. Schweden

14. Argentinien

15. Finnland

16. Wales

17. Israel

18. Österreich

19. Italien

20. Kolumbien

21. Norwegen

22. Island

23. Polen

24. Kanada

25. Kuba

26. Dänemark

27. Schweiz

28. Frankreich

29. Schottland

30. Belgien

31. Portugal

32. Tunesien

33. Australien 

Das später annullierte Spiel gegen Südafrika gewannen die Australier mit 3,5:0,5. Es gab Gewinnpartien für Jamieson, Fuller und Shaw. Pope remisierte.

34. Iran

35. Brasilien 

Im annullierten Spiel gegen Südafrika gewann van Riemsdijk, unterlag Câmara und remisierten Nóbrega und Toth, so dass es 2:2 endete.

36. Mongolei 

Das annullierte Spiel gegen Südafrika gewannen die Mongolen mit 2,5:1,5. Lhagva und Ujtumen siegten, Myagmarsuren unterlag und Purevzhav spielte remis.

37. Irland

38. Chile 

Chile war bei dieser Olympiade an zwei Spielen beteiligt, die später annulliert wurden. Beim Erstrundenkampf gegen Nicaragua gewannen Silva Sánchez und Donoso Velasco ihre Partien, der Gegner ließ die Bretter
3 und 4 frei. Gegen Südafrika gab es einen 2,5:1,5-Sieg durch Gewinnpartien von Silva Sánchez und Velasquez Ojeda. Letelier unterlag seinem Gegner, während Donoso Velasco remisierte.

39. Indonesien 

Indonesien gewann das annullierte Spiel gegen Südafrika mit 3:1. Dabei gewannen Ardiansyah und Damanik, während Sampouw und Suwuh remisierten.

40. Griechenland

41. Mexiko 

Im später annullierten Wettkampf gegen Südafrika unterlag Mexiko mit 1:3. Campos López und Escondrillas spielten remis. Frey und Lara verloren ihre Partien.

42. Türkei 

Gegen Südafrika unterlag die Türkei mit 0,5:3,5. Das Spiel wurde später annulliert. Hierbei hatte nur Süer ein Remis erreicht. Onat, Bilyap und Olgaç unterlagen ihren jeweiligen Gegnern.

43. Singapur 

Das annullierte Spiel gegen Südafrika war mit 1,5:2,5 verloren gegangen. On, Ann und Chia spielten remis. Leong unterlag am Spitzenbrett seinem Gegner.

44. Venezuela 

Das annullierte Spiel gegen Südafrika endete 2,5:1,5 für Venezuela. Guerra gewann seine Partie. Gamboa, Sánchez und Caro erreichten jeweils ein Remis.

45. Neuseeland 

Das annullierte Spiel gegen Südafrika ging 1,5:2,5 verloren. Sarapu gewann seine Partie, Garbett und Kerr unterlagen. Green spielte remis.

46. Ecuador 

Bei der 1:3-Niederlage im annullierten Spiel gegen Südafrika gewann Yépez Obando. Es unterlagen Idrovo, Camatón und Verduga.

47. Syrien

Südafrika 

Zum Ergebnis der Südafrikaner siehe in der Einleitung.

48. Pakistan

49. Puerto Rico

50. Dominikanische Republik 

Der zweite Ersatzspieler Federico Yabra kam im Verlauf des Turniers nicht zum Einsatz.

51. Luxemburg

52. Libanon

53. Uruguay

54. Panama 

Der zweite Ersatzspieler Francisci Denis kam im Verlauf des Turniers nicht zum Einsatz.

55. Monaco

56. Malta

57. Hongkong

58. Färöer

59. Malaysia

60. Marokko 

Der zweite Ersatzspieler Dakka kam im Verlauf des Turniers nicht zum Einsatz.

61. Jordanien

62. Guernsey

63. Amerikanische Jungferninseln 

Die beiden zuletzt genannten Ersatzspielerinnen durften nachnominiert werden, als in der Anfangsphase des Turniers noch mehrere Spieler des Stammaufgebotes fehlten. Sie kamen nur in den
ersten drei Runden zum Einsatz.

64. Rhodesien

65. Irak

66. Niederländische Antillen

67. Japan

68. Zypern

69. Trinidad und Tobago

70. Algerien 
Die Mannschaft reiste verspätet an und wurde in das E-Finale eingeteilt, ohne an der Vorrunde teilgenommen zu haben.

71. Andorra

72. Bahamas

73. Britische Jungferninseln 

Ein weiterer Spieler namens van Dyke (Vorname in den Quellen nicht überliefert) war als zweiter Reservist gemeldet, kam aber nicht zum Einsatz.

Nicaragua 
Nicaragua trat in der Eröffnungsrunde gegen Chile mit zwei Spielern an und wurde danach aus dem Turnier genommen. Das Spiel gegen Chile wurde annulliert.
Die Spieler G. Benada und Miranda verloren jeweils ihre Partie.

Quellen 
 Schacholympiade 1974 bei olimpbase.org

1974
Schach 1974
Schach (Frankreich)
Sport (Nizza)